Рене Груссе (; 5 сентября 1885, Обе (Гар) — 12 сентября 1952, Париж) — французский ориенталист и историк искусства, член Французской академии.

Биография 
Сын Луи Ксавье Рене Груссе (1860—1885), преподавателя на факультете словесности в университете Гренобля, и Анны Мари Терезы Констанс Манс (1860—).

Детство провел в Жеводане у деда, Мари Рене Октава Груссе (1852—1916), землевладельца и многолетнего деревенского мэра. Получив в Монпелье диплом историка и географа, он отправился в Париж, где в 1912 стал редактором в дирекции Изящных искусств, в отделении архитектуры Поля Леона. Затем стал руководителем отделения; параллельно с административной работой подготовил к 1914 году свой первый научный труд: «Историю Азии», изданную в 1922. Уже тогда Груссе определил главную цель своей научной деятельности — донести до образованной публики новейшие достижения ориенталистики.

Во время Первой мировой войны служил сержантом в 81-м пехотном полку, 5 марта 1915 в ходе Первого Шампанского сражения был тяжело ранен в бою, возглавляя своё отделение при штурме укрепления Босежур (близ Перт-ле-Юрлю в департаменте Марна). После этого ранения уже не мог вернуться в строй, и закончил войну в качестве санитара.

После войны опубликовал свою «Историю Азии», а в 1924 выпустил книгу «Пробуждение Азии». В 1925 получил должность хранителя национальных музеев и был направлен на работу в музей Гиме в качестве заместителя хранителя. В 1928 стал преподавателем в Школе Лувра на кафедре индианистики. В 30-е годы публиковал статьи об экспонатах музейной коллекции, а также выпустил книги «История Дальнего Востока», «Цивилизации Востока» и «По следам Будды». Сотрудничал в группе ученых, возглавляемой Луи Альфаном и Филиппом Саньяком, и занимавшейся издательским проектом «Народы и Цивилизации». В 1933 был назначен хранителем музея Чернуски.

В 1934—1936 опубликовал свою главную научную работу, «Историю крестовых походов и Иерусалимского королевства франков», получившую от Французской академии Большую премию Гобера. Эта трехтомная монография (около 2 800 страниц), хотя и справедливо критикуемая за существенные недостатки методологии, до сих пор остается непревзойденной по широте охвата материала и фактологической подробности.

В 1938 вышло первое издание «Империи степей», в обобщенном виде представившее западному читателю историю кочевых государственных образований на территории евразийских степей, от времен гуннов до утраты независимости монгольскими ханствами в XVII—XVIII веках.

Наиболее активный период деятельности пришелся на время Второй мировой войны и послевоенные годы. В 1941 Груссе стал преподавателем в Школе живых восточных языков, в 1944 хранителем музея Гиме, в 1945 профессором в Школе Заморской Франции, в 1946 редактором Journal asiatique. Членство в Совете национальных музеев, руководство дирекциями двух музеев и преподавательская деятельность оставляли мало времени для научной работы, тем не менее, в 1947 в дополнение к «Крестовым походам» была издана «История Армении до 1071».

16 февраля 1946 вместе с Эрнестом Сейером, Жаном Таро, Октавом Обри и Робером д’Аркуром Груссе был избран в члены Французской академии. Это групповое избрание было призвано заполнить кресла, оставшиеся вакантными со времени оккупации. 30 января 1947 был принят в состав академии Анри Бордо.

В послевоенные годы написал две историко-философские работы: «Итог Истории» и «Носовые фигуры», посвященные размышлениям об эволюции человеческого общества, становлении философии и месте человека в истории.

Научное творчество Груссе оценивается современными исследователями неоднозначно. Так известный медиевист Пьер Обе, специализирующийся на теме крестовых походов, признавая, что Рене Груссе был крупнейшим французским ориенталистом своего времени и человеком громадной эрудиции, пишет, что «его точка зрения была сильно отмечена колониалистской утопией, господствовавшей в 1920—30-х годах, когда он создавал своё opus magnum».

Произведения 
На французском
 Histoire de l’Asie (История Азии). — P.: Crès, 1921—1922
 T. I. L’Orient
 T. II. L’Inde et la Chine
 T. III. Le nond mongol, le Japon
 Histoire de la philosophie orientale. Inde, Chine, Japon (История восточной философии. Индия, Китай, Япония). — P.: Nouvelle Librairie nationale, 1923
 Le Réveil de l’Asie. L’impérialisme britannique et la révolte des peoples (Пробуждение Азии. Британский империализм и восстание народов). — P.: Plon, 1924
 Histoire de l’Extrême-Orient (История Дальнего Востока). — P.: Geuthnsr, 1929
 Sur les traces du Bouddha (По следам Будды). — P.: Pion, 1929
 Les Civilisations de l’Orient (Цивилизации Востока). — P.: Crès, 1929—1930
 T. I. L’Orient
 T. II. L’Inde
 T. III. La Chine
 T. IV. Le Japon
 Philosophies indiennes. Les systèmes, 2 Vol. (Индийские философии. Системы). — P.: Desclée De Brouwer, 1931
 Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem (История крестовых походов и Иерусалимского королевства франков). — P.: Pion, 1934—1936, ré-édité P.: Perrin, 1991, ISBN 2-262-00931-7
 T. I. Anarchie Musulmane et la Monarchie Franque
 T. II. Monarchie Franque et Monarchie Musulmane. L’Equilibre
 T. III. Monarchie Musulmane et Anarchie Franque
 L’Empire des steppes, Attila, Gengis-Khan, Tamerlan (Империя степей: Аттила, Чингисхан, Тамерлан). — P.: Payot, 1938
 L'Épopée des Croisades (Эпопея крестовых походов). — P.: Plon, 1939.
 L’Empire mongol (Монгольская империя), E. de Boccard, 1941
 Histoire de la Chine (История Китая). — P.: Fayard, 1942
 Le Conquérant du monde: Vie de Gengis-Khan (Покоритель мира: Жизнь Чингисхана). — P.: Albin Michel, 1944
 Bilan de l’Histoire (Итог Истории). — P.: Pion, 1946
 Histoire de l’Arménie des origines à 1071 (История Армении с древнейших времен до 1071). — P.: Payot, 1947
 L’Empire du Levant (Империя Леванта). — P.: Payot, 1949
 Figures de Proue (Носовые фигуры). — P.: Pion, 1949
 La Chine et son art (Китай и его искусство). — P.: Pion, 1951
 L’Homme et son histoire (Человек и его история). — P.: Pion, 1954
На русском

Примечания

Литература 
 Aubé P. Un croisé contre Saladin, Renaud de Châtillon. — P.: Fayard, 2007. — ISBN 978-2-213-63243-8
 Auboyer J. René Grousset (1885—1952)  // Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient. Tome 47, № 1, 1955. pp. 1-6.
 Lévy R. René Grousset. Bilan de l’histoire  // Politique étrangère, 1946, Vol. 11, № 4, pp. 409—411
 Степаненко В. П. Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071—1176). Свердловск, 1988

Ссылки 
 René GROUSSET — Académie française 
 Ouvrages de René Grousset consultables en ligne sur le site Classiques des sciences sociales 

Арменисты
Монголоведы Франции
Индологи Франции
Буддологи Франции
Синологи Франции
Историки культуры
Историки искусства
Похороненные на кладбище Монпарнас